Cratí d'Atenes, poeta còmic grec 
 Cratí d'Atenes el jove, poeta còmic grec
 Cratí de Constantinoble, mestre i jurista romà d'Orient